Lâm-chhiong-chhī kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanchong (häradshuvudort i Kina), Sichuan, 
 Nanchang (provinshuvudstad i Kina), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar